La Prva Liga 2022 è la 18ª edizione del campionato di football americano di primo livello, organizzato dalla SAAF.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Calendario

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

Anticipi 1

6ª giornata

Recuperi 1

7ª giornata

Classifica
La classifica della regular season è la seguente:

PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte,  P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti

Playoff

Tabellone

Wild Card

Semifinali

Playout
Annullati

XVII Serbian Bowl

XVII Serbian Bowl

Verdetti 
  Campioni della Serbia 2022

Marcatori
Calcolati esclusivamente sui dati della 1 giornata e dell'incontro Mammoths-Wild Dogs della 2ª giornata.

Note

Voci correlate 
Campionato serbo di football americano
Druga Liga 2022

Collegamenti esterni 
 

 2022